Lago Argentino kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Lago Argentino, kommun, Santa Cruz, 
 Lago Julio A. Roca, sjö, Río Negro, 
 El Calafate, ort, Santa Cruz, 
 Lago Argentino, sjö, Santa Cruz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar